Jméno a příjmení Alex James má více nositelů:

 Alex James (fotbalista) (1901–1953) – skotský fotbalista
 Alex James (muzikant) (* 1968) – britský basista kapely Blur